Пуерто дел Наранхо има више значења:

 Пуерто дел Наранхо (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуерто дел Наранхо (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику